Соревнования по теннису в смешанном парном разряде на II летних юношеских Олимпийских играх прошли с 17 по 24 августа в теннисном комплексе при Нанкинском Институте Спорта.

Общая информация 
Титул сильнейшей команды турнира достался смешанной команде из Швейцарии и Польши — Джил Тайхманн и Яну Зелиньскому, в решающем матче переигравший представительницу КНР Е Цююй и представителя Японии Дзюмпэя Ямасаки. Бронзовая медаль досталась ещё одной смешанной команде — венгерке Фанни Штоллар и поляку Камилу Майхршаку, сначала уступиших Е и Ямасаки, а потом переигравшие румынку Йоану Дуку и аргентинца Матиаса Сукаса.

Призёры

Посев 

  Дарья Касаткина (RUS) /  Андрей Рублёв (RUS) (Второй раунд)
  Анастасия Комардина (RUS) /  Карен Хачанов (RUS) (Четвертьфинал)
  Ирина Шиманович (BLR) /  Петрос Хрисохос (CYP) (Первый раунд)
  Маркета Вондроушова (CZE) /  Николас Альварес (PER) (Первый раунд)

<li> Джил Тайхманн (SUI) /  Ян Зелиньский (POL) (Золотая медаль)
<li> Йоана Лоредана Рошка (ROU) /  Франсиско Бахамонде (ARG) (Второй раунд, отказ)
<li> Фанни Штоллар (HUN) /  Камил Майхршак (POL) (Бронзовая медаль)
<li> Луиза Стефани (BRA) /  Орланду Лус (BRA) (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Китай